Göhner ist der Nachname folgender Personen:

 Ernst Göhner (1900–1971), Schweizer Bauunternehmer
 Joachim Göhner, Opfer eines Entführungs- und Mordfalles im Jahre 1958
 Florian Göhner (* 1990), deutscher Basketballspieler 
 Michael Göhner (* 1980), deutscher Triathlet.
 Reinhard Göhner (* 1953), deutscher Politiker
 Peter Göhner (* 1950), deutscher Universitätsprofessor
 Werner Göhner (1928–2008), deutscher Sportfunktionär